Silvan Aegerter (Grenchen, 5 mei 1980) was een Zwitserse voetballer (middenvelder) die sinds 2014 voor FC Münsingen uitkwam. Voordien speelde hij voor FC Lugano.

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van FC Zürich

Aegerter, Silvan